Anguille des sables ou anguille de sable, est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de poissons :

 les lançons
  ou Anguille des sables coréenne

Perciformes (nom vernaculaire)